BFO eller bfo har flere betydninger:
 Stødtoneoscillator (kaldes BFO efter engelsk beat frequency oscillator)
 Bunker Fuel Oil - lavkvalitetsskibsbrændstof
 Brugernes FørerhundeOrdning (non-profit-organisation)